Шелль () — многозначное слово французского происхождения.

География 
 Шелль (Уаза) — в департаменте Уаза (Франция).
 Шелль (Сена и Марна) — город в департаменте Сена и Марна (Франция)

Фамилия 
 Шелль, Жан де (ум. ок. 1265 года) — французский зодчий середины XIII века; руководил частичным возведением парижского собора Нотр-Дам.
 Шелль, Уте (род. 1967) — немецкая гребчиха.
 Шелль, Юлиан Карлович (1846—1881) — ботаник, ассистент кафедры ботаники Казанского университета.

См. также 
 Шелльская культура
 Шёлль